Il a existé de nombreuses familles de Bailleul, issues d'autant de toponymes répartis sur une vaste aire géographique allant de la Flandre à la Normandie, dont aucune n'est subsistante.

Flandre

Famille de Bailleul / van Belle 
Cette famille féodale de Flandre française est issue de Baudouin de Bailleul, seigneur de Bailleul (Nord), mort en 1168. La filiation de cette famille s'interrompt au début du .

Gossuin de Bailleul, né vers 1445, auteur de la branche de Saint-Martin, est peut-être issu de cette famille. Cette branche s'est éteinte avec Maximilien de Bailleul, cité en 1614.

 Armes : D'argent à la bande de gueules

Famille de Bailleul, seigneurs du Doulieu 

Cette famille de Flandre française est issue de Jean de Bailleul, seigneur du Doulieu et de Blancques, mort en 1341, gouverneur d'Ypres en 1328, maréchal héréditaire de Flandre.

Les Bailleul étaient seigneurs du Doulieu, du Tronquoy, et de Steinkerque. Ils ont détenu la charge héréditaire de maréchal de Flandre. Cette famille s'est éteinte en 1517.

À noter que Le Doulieu est très proche de Bailleul (Nord), au nord-ouest de Lille.

 Armes : De gueules, au sautoir de vair

Famille de Bailleul, seigneurs de Eecke 
Cette famille de Flandre occidentale est issue de Pierre de Bailleul, seigneur de Eecke, mort en 1492. Elle s'est vraisemblablement éteinte au début du .

Picardie

Famille de Balliol (Écosse) 
La famille de Balliol, qui a donné un roi d'Écosse à la fin du , serait issue de la famille de Bailleul (Comté de Ponthieu), originaire de Bailleul-en-Vimeu, près d'Abbeville, dans le comté de Ponthieu.

Cette famille s'est éteinte en 1364 en ligne masculine avec Édouard Balliol, fils du roi d'Écosse Jean Balliol.

Normandie

Famille de Bailleul, seigneurs de Croissanville 
Cette famille féodale de Basse-Normandie est issue de Gilles de Bailleul, seigneur du Mesnil-Renouard, mort avant 1289. Elle tirerait son nom de Bailleul (Orne), ou de Bailleul-la-Vallée (Eure), ou de Bailleul-la-Campagne (Eure).

François de Bailleul, né vers 1645, était seigneur de Croissanville, dans le diocèse de Lisieux (Calvados).
Cette famille s'est éteinte en 1842.

 Armes : Parti d'hermine et de gueules

Famille de Bailleul, seigneurs de Canteloup 
Cette famille du diocèse de Lisieux (Calvados) est issue de Mathieu de Bailleul, seigneur de Canteloup (Calvados), né vers 1460. Elle s'est vraisemblablement éteinte vers la fin du  (après 1668).

À noter que Canteloup (Calvados) est très proche de Croissanville, à l'est de Caen.

 Armes : D'hermine, à la croix de gueules

Famille de Bailleul, seigneurs d'Angerville 

Cette famille, originaire du pays de Caux (Seine-Maritime), est issue de Pierre de Bailleul, chirurgien à Angerville (Seine-Maritime), marié en 1476 avec Guillemette de Harenc, anobli en 1502. 

Cette famille s'est éteinte en 1968 en ligne masculine, et en 2020 en ligne féminine.

 Armes : D'argent à la fasce de gueules, accompagnée de trois mouchetures d'hermine

Bibliographie 
 Ernest Warlop, De Vlaams Adel voor 1300 (1965) / The Flemish nobility before 1300 (1975), tome 1, notice Bailleul/Belle
 Paul Leportier, Familles médiévales normandes

Articles connexes 
 Maison de Bailleul
 Famille de Bailleul (Comté de Ponthieu)
 Famille de Bailleul (Pays de Caux)

Bailleul